

Купріяновка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Купріяновка — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область